Белене може да се отнася до:

 Белене, град в България на река Дунав
 Община Белене в България
 Белене, български остров в Дунав, известен още като Персин
 Белене, морски залив в Антарктика
 Белене, концентрационен лагер на остров Белене
 АЕЦ „Белене“